Miejscowości w Portoryko:
 Añasco – miejscowość w gminie Añasco
Gminy w Portoryko:
 gmina Añasco (ang. Añasco Municipio) w Portoryko